Francisco de Borbón (?, 1542 - Lisieux, 4 de junio de 1592) fue duque de Montpensier y miembro de la Casa de Borbón. Era hermano de Carlota de Borbón, princesa de Orange y esposa de  Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange. Él era el bisabuelo de La Gran Mademoiselle, prima de Luis XIV de Francia.

Vida 
Francisco nació en 1542, hijo de Luis III de Borbón, duque de Montpensier y de su esposa Jacqueline de Longwy, condesa de Bar. Desde su nacimiento se le conoce como el delfín de Auvernia hasta la muerte de su padre en 1582, cuando heredó los títulos y propiedades de su padre. A partir de entonces se le llamó duque de Montpensier, y también heredó el título de Príncipe de Dombes, así como el señorío de Châtellerault y el vizcondado de Brosse.

Cuando era adolescente, tomó parte activa en la  guerra contra los hugonotes. Ocupó la fortaleza hugonote de Saint-Jean-d'Angély en 1569 y luchó, siendo derrotado, contra los protestantes en Saintonge. En 1574, fue nombrado gobernador de Languedoc y Dauphiné por Enrique III de Francia. Un celoso católico, se quedó cerca de Enrique III y no se unió a la  Liga Santa. A la muerte de Enrique III, Francisco se alió con Enrique IV de Francia, su primo, quien asumió el trono francés en 1589.

Matrimonio y descendencia 
En 1566 se casó con Renata de Anjou, marquesa de Mézières, única hija superviviente de Nicolás de Anjou y Gabriela de Mareuil. Francisco y Renata tuvieron un hijo:
 Enrique de Borbón, duque de Montpensier (12 de mayo de 1573 - 27 de febrero de 1608), casado con Enriqueta Catalina de Joyeuse, que tuvieron por hija a:
María de Borbón, Mademoiselle de Montpensier (15 de octubre de 1605 - 4 de junio de 1627), casada con el duque Gaston de Orleans, que tuvieron por hija a:
 Ana María Luisa de Orleans, duquesa de Montpensier, La Gran Mademoiselle (29 de mayo de 1627 - 3 de abril de 1693), que murió soltera y sin hijos.

Muerte 
Murió en 1592, poco después de que se creó  Gobernador de Normandía. Fue sucedido por su único hijo Enrique de Montpensier.

Ancestros

Fuentes 

 Charles Gavard: Galerías históricas del Palacio de Versalles. Band 9. Imprimerie royale, Paris 1848, S. 79–80 (PDF; 9,8 MB).
 Ferdinand La Roche Lacarelle: Historia de Beaujolais y los señores de Beaujeu, seguida por la heráldica de la provincia. Band 1. L. Perrin, Lyon 1853, S. 269–271 (PDF; 7 MB).
 Jean Vatout: Catálogo historico et descriptif des tableaux appartenans à s.a.s.mgr. le duc d’Orléans. Band 1. Gauttier-Laguionie, Paris 1823, S. 318–320 (PDF; 10,1 MB).
Nicolas Viton de Saint-Allais: L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques, et autres anciens monuments, depuis la naissance de notre-seigneur. Band 10. Vallade, Paris 1818, S. 174 (PDF; 30 MB).

Enlaces externos 

Casa de Borbón en Francia
Duques de Montpensier
Nobles de Francia del siglo XVI